BSV kan have flere betydninger:

 Bjerringbro-Silkeborg-Voel KFUM – et dansk håndboldsamarbejde (nu med navnet Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold)
 Boldklubben Søllerød-Vedbæk – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.